Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Pennsylvania 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha visto la conferma alla vittoria di Lea Antonoplis e Barbara Jordan, già vincitrici l'anno prima, battendo in finale 6–3, 6–4 Sherry Acker e Ann Henricksson.

Teste di serie
 Lea Antonoplis /  Barbara Jordan (campionesse)
 Patrícia Medrado /  Cláudia Monteiro (primo turno)
 Alycia Moulton /  Betsy Nagelsen (primo turno)
 Susan Mascarin /  Anne White (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Virginia Slims of Pennsylvania 1983